Il toponimo Nova Dedina, con diverse grafie, può riferirsi a:

Nová Dědina, comune del distretto di Kroměříž

Nová Dedina, comune del distretto di Levice